Вересне́ва ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вереснева вулиця — вулиця в міста Бровари.
 Вереснева вулиця — вулиця в смт Велика Димерка.
 Вереснева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вереснева вулиця — вулиця в місті Луцьк.

Вулиці